Tegethof ist der Familienname folgender Personen:

* Anja Tegethof-Caninenberg (* 1961), deutsche Filmeditorin und Dozentin
 Werner Tegethof (1919–2002), deutscher Künstler, Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Tegethoff